Kaffa bezeichnet:
 eine Stadt auf der Krim, heute Feodossija
 eine historische Provinz in Äthiopien, siehe Kaffa (Provinz)
 ein ehemaliges Königreich im Gebiet der Provinz Kaffa, siehe Königreich Kaffa
 eine Volksgruppe in Äthiopien, siehe Kaffa (Volk)
 deren zu den omotischen Sprachen zählende Sprache, siehe Kaffa (Sprache)
 eine Wildkaffeesorte aus der Region Kaffa, siehe Kaffa (Kaffeesorte)
 eine rassistische südafrikanische Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe, siehe Kaffer

Personen:
 Rakiatou Kaffa-Jackou (* 1965), nigrische Luftfahrtexpertin und Politikerin

Siehe auch:
 Kafa
 Caffa
 Kaffer (Begriffsklärung)